Piccolo (« petit » en italien) peut faire référence à :

Patronyme 
 Andrea Piccolo (né en 2001), coureur cycliste italien.
 Brian Piccolo (1943-1970), joueur de football américain.
  (né en 1983), joueur de football italien.
 Lucio Piccolo (1901-1969), poète italien.
 Ottavia Piccolo (née en 1949), actrice italienne.
 Renato Piccolo (né en 1962), coureur cycliste italien.

Cinéma / Littérature 
 Il Piccolo, quotidien italien fondé en 1881.
 Piccolo hotel, film italien de Piero Ballerini sorti en 1939
 Piccolo ou Picolo, personnage créé en 1956 par l'acteur québécois Paul Buissonneau.
 Piccolo, personnage du manga Dragon Ball.

Musique
 le piccolo, flûte traversière aiguë ;
 la trompette piccolo, trompette de petite taille.
 Piccolo, Saxo et Compagnie (1956), conte musical pédagogique de Jean Broussolle et André Popp.
 Piccolo, groupe vocal a cappella nancéien créé en 1991.

Divers
Picolo ou Piccolo, nom de divers oiseaux dont le pipit des près.
 le Piccolo, voilier à bouchains vifs construit en contreplaqué marine.
 le piccolo (ou picolo), "petit vin aigrelet" ayant donné naissance au verbe « picoler »
 la Villa Piccolo en Sicile.

Voir aussi 
 Mademoiselle Piccolo (Fräulein Piccolo), film allemand muet de Franz Hofer sorti en 1915.

Notes et références 

Homonymie de patronyme